Fife, skót tanácsi terület

 Amerikai Egyesült Államok
 Fife (Texas)
 Fife (Virginia)
 Fife (Washington)